Иосиф Ковалёв:
 Ковалёв, Иосиф Иванович (1912—1996) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Ковалёв, Иосиф Нестерович (1893—1969) — советский военный, генерал-лейтенант.